Ray Garton (né en 1989), joueur américain de baseball
 Ryan Garton (né en 1962), écrivain américain
 Timothy Garton Ash (né en 1955), historien, journaliste et essayiste britannique